Lewis County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewis County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 04001476
 Lewis County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 06000203